Spyker má několik významů:
 Spyker (automobilka) – automobilka existující v letech 1880–1925
 Spyker Cars – současný výrobce automobilů
 Spyker F1 – automobilová stáj vozů F1
 Spyker (zámek) – zámek v severním Německu